Первая лига () — 2-я футбольная лига Эстонии. В ней участвуют 10 команд. Команда занявшая первое место переводится в Премиум Лигу, а клуб занявший второе место получает право сыграть два переходных матча, в случае победы также попадает в высшую лигу страны. Команды, занявшие 9-е и 10-е места, вылетают в Первую лигу «Б».

Логотип 
26 февраля 2016 года Эстонский футбольный союз презентовал логотип первой лиги. Дизайном он похож на логотип высшей лиги, но только оранжевого цвета и подписан — Esiliiga.

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 Сайт Первой Лиги 

 
Эстония